

Voge 

 Ingo Voge (né en 1958), ancien sportif bobeur est-allemand. 
 Jean-Michel Voge (né en 1949), photographe français.
 Petra Sölter (née en 1962), ancienne skieuse est-allemande.

Vôge 
 la Vôge, une région naturelle des pré-Vosges, en France.